Blüte steht für:

 Blüte, der Fortpflanzung dienende Teil des Sprosses von Pflanzen
 Blüte, Zeitraum und Zustand des Blühens, siehe Phänologie
 Blüte, Begriff der Graphentheorie, siehe Matching (Graphentheorie) #Algorithmus von Edmonds
 Blüte, umgangssprachlich für eine gefälschte Banknote, siehe Falschgeld #Blüten und erlaubte Reproduktion

Siehe auch:
 Algenblüte (Algenpest)
 Stilblüte (Formulierung)